Сули () — община в Греции. Создана в 2010 году () по программе «Калликратис» при слиянии упразднённых общин Ахерон, Парамитья и сообщества Сули. Относится к периферийной единице Теспротия периферии Эпир. Административный центр — малый город Парамитья, исторический административный центр — Самонида (). Население  человек по переписи 2011 года.

В 1932 году () было создано сообщество Самонида (). В 1997 году () было создано сообщество Сули с центром в Самониде.

Примечания 

Димы Греции
Теспротия